Heinar steht für:
 Heinar (Island), Moräne in der Region Austurland, Island
 männlicher Vorname, Nebenform von Heiner

Siehe auch:
 Storch Heinar